Майкл Джером Кейдж (, родился 28 января 1962, Западный Мемфис, Арканзас, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Биография 

Кейдж окончил Университет штата Калифорния в Сан-Диего. За обучения, он установил рекорд университета по количеству сделанных подборов и стал вторым по результативности в истории команды. На драфте НБА 1984 года он был выбран в первом раунде под 14 номером. За 15 сезонов в НБА он выступал за пять разных клубов: «Лос-Анджелес Клипперс», «Сиэтл Суперсоникс», «Кливленд Кавальерс», «Филадельфия 76» и «Нью-Джерси Нетс».

Наилучшим сезоном для Кейджа стал 1987/88, когда он делая в среднем за игру 13 подборов стал лидером ассоциации по подборам. Его соперником в борьбе за этот титул был Чарльз Окли, выступавший за «Чикаго Буллз». Чтобы завоевать титул, Кейджу необходимо было в последней игре регулярного чемпионата сделать 28 подборов. В игре против «Сиэтл Суперсоникс» ему удалось сделать 30 подборов и завоевать титул.

Примечания

Ссылки 
 Official Website
 Michael Cage’s Blogs

Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу